Tórax
Mama
Peito bovino — tipo de corte da carne bovina
Bruços (natação)